Bernard Jean Bettelheim (1811-1870), médecin et missionnaire protestant anglo-hongrois.
 Bruno Bettelheim (1903-1990), psychanalyste et pédagogue américain.
 Charles Bettelheim (1913-2006), économiste et historien français.

Homonymie de patronyme